Pattloch ist

 der Familienname von Alfred Pattloch
 der Name eines Imprints von Droemer Knaur